XIX secolo
 Ottocento  – sceneggiato televisivo
 800 (numero)
 Ottocento  – canzone di Fabrizio De André

Pagine correlate 
 800 (disambigua)

Altri progetti